Hopffer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Heinrich Hopffer
 Carl Hopffer